Andrea Bagioli (1999-), coureur cycliste italien,
  (1783-1855), compositeur italien,
  (1795-1871), compositeur italien,
 Nicola Bagioli (1995-), coureur cycliste italien.

Patronyme italien